Фильмография и награды Виджаянтималы, индийской актрисы кино и танцовщицы, насчитывается свыше 65 кинофильмов.

Фильмография

Примечания 

Фильмографии актрис
Фильмографии Индии